Ctenodaucus virgatus är en flockblommig växtart som beskrevs av Auguste Nicolas Pomel. Ctenodaucus virgatus ingår i släktet Ctenodaucus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
virgatus